

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Uników – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew 
 Uników – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów

 Uników – zniesiona kolonia w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew

Zobacz też 
 Unikowo